Il termine Firmicus può riferirsi a:

 Firmicus – cratere lunare della parte orientale della faccia visibile della Luna
 Firmicus – genere di ragni della famiglia Thomisidae
 Iulius Firmicus Maternus – scrittore romano (nato fra il 337 e il 350 d.C.)